— девиз правления (нэнго) японского императора Конин с 770 по 781 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 1-й день 10-й луны 4-го года Дзинго-кэйун (по юлианскому календарю — 23 октября 770 года);
 1-й день 1-й луны 12-го года Хоки (по юлианскому календарю — 30 января 781 года).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из классического древнекитайского сочинения Ли цзи:「青黒緑者、天子之宝亀也」.

События 
 28 августа 779 год (7-я луна 10-го года Хоки) — в возрасте 48 лет умер Фудзивара-но Мотокава;
 780 год (11-й год Хоки) — ;
 781 год (4-я луна 12-го года Хоки) — император Конин отрёкся от престола в пользу своего сына, который позже станет известен как император Камму;
 781 год (12-я луна 12-го года Хоки) — в возрасте 73 лет скончался бывший император Конин.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература